Sonnstein kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Sonnstein (berg) i Niederösterreich.
 Großer Sonnstein, berg i Gmunden, Oberösterreich. 
 Kleiner Sonnstein, berg i Gmunden, Oberösterreich.

Se även 
Sonnenstein